Zhu Wen ou Taizu, empereur chinois de la  Période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes, fondateur de la dynastie Liang postérieurs (903-927).
 Zhu Wen, écrivain chinois né en 1967.